Kallur är ett svenskt efternamn och ett indiskt personnamn. Det är vidare ett ortnamn, som förekommer på flera platser i Indien och Pakistan.
Den 31 december 2013 var det 126 personer bosatta i Sverige med efternamnet Kallur.

Personer 
 Anders Kallur (född 1952), svensk före detta ishockeyspelare
 Jenny Kallur (född 1981), svensk före detta häcklöpare
 Susanna Kallur (född 1981), svensk häcklöpare
 Kallur Subba Rao (1897–1972), indisk politiker

Platser

Indien 
 Kallur, Chittoor
 Kallur, Tumkur
 Kallur, Belgaum
 Kallur, Dharwad
 Kallur, Kerala

Pakistan 
 Kallur, Punjab

Källor

Svenska efternamn
Förgreningssidor